Sakura – japońska nazwa ozdobnych drzew wiśniowych i ich kwiatów
 Sakura (imię) – imię
 Sakura (miasto) – miasto w Japonii, w prefekturze Tochigi
 Sakura (Chiba) – miasto w Japonii,  w prefekturze Chiba
 Sakura (Saitama) – dzielnica miasta Saitama w Japonii
 Niszczyciele typu Sakura – liczący dwie jednostki ("Sakura" i "Tachibana") typ niszczycieli japońskich
 Sakura – japoński eksperymentalny satelita telekomunikacyjny

Osoby o imieniu Sakura:
 Sakura (mansa) – władca Imperium Mali w latach 1285 – 1300
 Sakura (muzyk) – japoński muzyk grający głównie na perkusji
 Sakura Doi – japońska siatkarka
 Sakura Numata – japońska siatkarka
 Sakura Haruno – fikcyjna postać mandze i anime Naruto